

Роща-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Великої Ляги
 Роща-Йоль — річка у Республіці Комі, права притока Нижнього Двойники